10 je lahko:
 10 - število
 10 - leto n. št.
 10 pr. n. št. - leto pr. n. št.
 10. polk
 10. brigada
 10. divizija
 10. korpus
 10. armada
 10. armadna skupina
 10 Hygiea - asteroid
 U-10 - nemška podmornica prve svetovne vojne
 U-10 - nemška podmornica druge svetovne vojne
 U-10 - nemška podmornica Bundesmarine
 UB-10 - nemška obalna podmornica prve svetovne vojne
 UC-10 - nemška podmornica minopolagalka prve svetovne vojne
 U-10 - avstro-ogrska podmornica prve svetovne vojne
 Iljušin Il-10
 I-10 - japonska podmornica druge svetovne vojne
 10 - film
 10. januar
 10. februar
 10. marec
 10. april
 10. maj
 10. junij
 10. julij
 10. avgust
 10. september
 10. oktober
 10. november
 10. december
 M10
 B-10 netrzajni top